Хуруфу Мукатта са „буквени съкращения“ (записани с букви от арабската азбука) в началото на някои сури на Корана. Те също са знамения, но истинският им смисъл е неясен (муташабих), като вярващите смятат, че единствено Аллах го знае. Учените от своя страна им дават различно тълкуване.

Статистика 
В Корана има 29 сури, които започват с Хуруфу Мукатта, и общо 78 буквени съкращения (в таблицата по-долу буквите в съкращенията са предадени чрез техните имена):

Коран
Ислямски термини
Абревиатури